Tereswa – rzeka na Zakarpaciu
 Tereswa – osiedle typu miejskiego na Zakarpaciu